Il singolare del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Andrew Pattison che ha battuto in finale John Alexander 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Tom Gorman (semifinali)
 Cliff Drysdale (semifinali)
 Tony Roche (secondo turno)
 Marty Riessen (primo turno)

 Frew McMillan (quarti di finale)
 John Alexander (finale)
 Phil Dent (secondo turno)
 Hans Jurgen Pohmann (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Johannesburg Indoor 1974